Saenz kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nunatak Saenz,

Mexiko 

 Sáenz, ort, Chihuahua, Guerrero, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar